Le nom de Massé est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Massé (), entrepreneur français, inventeur du bouton à quatre trous ;
 Alfred Massé (1870-1951), homme politique français ;
 Alphonse Massé (1883-1953), sportif français ;
 Jean Julien Massé (1856-1950), peintre français ;
 Augustin Massé (1860-1938), homme politique français ;
 David Massé (1982-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Émile Massé (1877-1944), homme politique français ;
 Énemond Massé (1574-1646) fut l'un des premiers jésuites envoyés au Canada et en Acadie ;
 Henri Massé (1946-), syndicaliste québécois ;
 Henri Massé (1886-1969), iranologue français, membre de l'Institut ;
 Jean Massé (1817-1909), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Massé (1687-1767), peintre français ;
 Joseph Massé (1878-1946), homme politique français ;
 Ludovic Massé (1900-1982), écrivain français ;
 Odile Massé (1950-), auteure et actrice française ;
 Paul-André Massé (1947-2019), fonctionnaire et homme politique fédéral québécois ;
  ;
 Samuel Massé (1672-1753), peintre français ;
 Victor Massé (1822-1884), compositeur français.